Frota ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Frota (* 1978), brasilianischer Mixed Martial Arts Kämpfer
 José Tupinambá da Frota (1882–1959), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Sobral
 Oswaldo Frota-Pessoa (1917–2010), brasilianischer Biologe